Анатолий Вячеславович Науменко (23 февраля 1961 года, Стаханов, УССР) — советский и украинский милиционер, генерал-лейтенант (2010). Начальник управлений внутренних дел ряда областей Украины.

Биография 
В 1979—1981 годах служил в Вооружённых силах СССР в десантной части. Окончил Национальную академию внутренних дел Украины. Проходил службу на различных должностях в уголовном розыске, руководил Управлением уголовного розыска УМВД Украины в Луганской области. Возглавлял областные управления милиции Херсонской, Луганской, Николаевской областей. В 2003—2005 годах руководил Департаментом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины. С февраля 2009 года начальник ГУМВД Украины в Днепропетровской области. С 2003 член Национального союза журналистов Украины. Почётный гражданин городов Стаханова и Первомайска Луганской области.

Награды 
Награждён орденами и медалями Украины.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 Подробная биография
 Генерал Науменко ответил псевдолюстраторам: «Со всеми готов встретиться лицом к лицу»
 Анатолий Науменко стал в Луганской области новым главным милиционером
 На Луганщие Василий Паскал вручил награды МВД сотрудникам милиции

Милиционеры СССР
Милиционеры Украины
Генерал-лейтенанты (Украина)
Выпускники Национальной академии внутренних дел Украины